Фербери има више значења:
 Фербери (Илиноис)
 Фербери (Небраска)